Le Bûcher des vanités, événement historique (le  quand les disciples du moine Jérôme Savonarole rassemblent des milliers d’objets pour les brûler, à Florence) ayant inspiré le roman.
 Le Bûcher des vanités est un roman de Tom Wolfe, publié en 1987.
 Le Bûcher des vanités de Brian De Palma, sorti en 1990, adapté du roman.